El dimetilpentano puede referirse a cualquiera de los siguientes compuestos químicos:
 2,2-dimetilpentano
 2,3-dimetilpentano
 2,4-dimetilpentano
 3,3-dimetilpentano

Se trata en todos los casos de alcanos ramificados de fórmula molecular C7H16.